Heleophryne är ett släkte av groddjur. Heleophryne ingår i familjen Heleophrynidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Heleophryne